Canalejas del Arroyo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Canalejas del Arroyo (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Canalejas del Arroyo (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar